Bart De Wever, Vlaams politicus, in de media vaak afgekort tot BDW
 Book of Divine Worship, een liturgisch boek voor ex-anglicaanse katholieken in de Verenigde Staten
 Brussel Deze Week, een gratis weekblad in de Belgische stad Brussel